Young Justice può riferirsi a:

 Young Justice – gruppo di supereroi
 Young Justice – serie animata
 Young Justice – serie a fumetti